Maugham ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Maugham-Casorati (1897–1982), italienische Malerin
 Frederic Maugham, 1. Viscount Maugham (1866–1958), britischer Jurist, Lordkanzler 1938–1939
 Robin Maugham (Robert Cecil Romer Maugham, 2. Viscount Maugham; 1916–1981), britischer Schriftsteller
 Syrie Maugham (1879–1955), britische Innenarchitektin
 W. Somerset Maugham (1874–1965), britischer Dramatiker und Schriftsteller